Louis Payette (1854-1932) a été maire de Montréal de 1908 à 1910.
Louis Payette (1940-) est un juriste et auteur de doctrine juridique canadien, spécialiste du droit des sûretés.